47-й чемпионат мира по биатлону прошел в Рупольдинге (Германия) с 1 по 11 марта 2012 года.
Было разыграно 11 комплектов медалей, по 5 у мужчин и женщин в спринте, преследовании, масс-старте, индивидуальной гонке, эстафете и один комплект медалей в смешанной эстафете.

Участники соревнования

Список стран-участниц 
В чемпионате принимали участие спортсмены из 45 стран

Расписание

Таблицы медалей

Страны

Спортсмены

Таблица призовых мест

Результаты

Смешанная эстафета (1 марта)

Некоторые факты 
 Сюннёва Сулемдаль впервые стала чемпионкой мира и получила первую награду чемпионата мира.
 Уле-Эйнар Бьёрндален стал семнадцатикратным чемпионом мира.
 Словения впервые добилась такого высокого результата в рамках чемпионата мира.
 Словения финишировала первой, однако во время стрельбы Уле-Эйнар Бьёрндалена не сработала мишень, из-за чего он пробежал штрафной круг. Судьями было принято решение отнять от результата команды Норвегии 28,4 секунд, благодаря чему они переместились на 1 место, а Словения на 2 место .
 Кристоф Зуман после одного промаха на лежке, забыв про дополнительные патроны, побежал на штрафной круг. За это нарушение сборная Австрии была оштрафована на 6 минут, по 2 минуты за каждый дополнительный патрон.
 Франция впервые осталась за десяткой сильнейших. Они заняли 11 место, отстав от победителя на 2:37.6, допустив при этом 12 промахов и заехав 1 раз на штрафной круг.
 Поскольку это была последняя смешанная эстафета в рамках Кубка Мира, по итогам гонки определялся обладатель Малого Хрустального Глобуса в этой дисциплине. Приз достался сборной России, хотя перед гонкой отставание от Франции было 5 баллов и у Франции было два призовых места, а у России только одно.

Спринтерские гонки

Мужчины (3 марта)

Женщины (3 марта)

Гонки преследования

Мужчины (4 марта)

Некоторые факты 
 Помимо своей второй победы на чемпионате, Мартен Фуркад показал ещё и лучший лыжный ход среди всех спортсменов.
 Антон Шипулин принес первую медаль для сборной России на этом чемпионате.
 Эстонец Роланд Лессинг стал единственным спортсменом, отстрелявшим все четыре огневых рубежа без промахов.
 Итальянец Кристиан Де Лоренци сумел больше всех отыграть позиций в пасьюте — стартовав 60-м, он финишировал 37-м.
 На старт гонки не вышли болгары Михал Клетчеров, Красимир Анев и Владимир Илиев, а также получивший травму в спринте россиянин Евгений Устюгов.
 Никто из спортсменов не отстал на круг.

Женщины (4 марта)

Некоторые факты 
 Белорусская спортсменка Дарья Домрачева впервые стала чемпионкой мира.
 На ноль все четыре рубежа сумели отстрелять 6 спортсменок: шведка Анна Мария Нильссон, немка Андреа Хенкель, полька Магдалена Гвиздонь, россиянка Анна Богалий-Титовец, норвежка Бента Ланнхейм и американка Сара Студебейкер.
 Андреа Хенкель в пасьюте сумела отыграть больше всех позиций: с 34-го места она переместилась на 11-е.
 Во время прохождения одного поворота россиянка Светлана Слепцова вылетела с трассы, сбив собою при этом эстонку Кадри Лехтлу.
 Француженка Мари Дорен-Абер на последнем круге также не избежала падения.
 На старт пасьюта не вышли три спортсменки: Елена Хрусталёва, Наталья Бурдыга и Раймона Дюрингер.
 До финиша не смогли добраться: японка Юки Накадзима, итальянка Катя Халлер, эстонка Дарья Юрлова и украинка Валентина Семеренко. Все они отстали на круг.
 Россиянка Ольга Вилухина впервые завоевала медаль на чемпионате мира, причем данный чемпионат мира для неё первый.

Индивидуальные гонки

Мужчины (6 марта)

Некоторые факты 
 Яков Фак завоевал первую для Словении золотую медаль на чемпионатах мира.
 Чех Ярослав Соукуп впервые стал призёром мирового первенства.
 Из всех биатлонистов, участвовавших в гонке, на ноль удалось отстрелять только двум спортсменам: Сергею Новикову и Хиденоре Исе. В итоге, белорус занял 9-ое место, а японец финишировал 30-м.

Женщины (7 марта)

Некоторые факты 
 Тура Бергер впервые завоевала золотую медаль на чемпионатах мира в личных гонках.

Масс-старты

Мужчины (11 марта)

Женщины (11 марта)

Некоторые факты 
 Российская биатлонистка Ольга Зайцева на первом огневом рубеже перепутала коврик и заняла свою позицию только после подсказки тренера, Павла Ростовцева. Поскольку общение с тренерами на огневом рубеже строго запрещено регламентом, она была дисквалифицирована.

Эстафетные гонки

Мужчины (9 марта)

Некоторые факты 
 Уле-Айнар Бьёрндален стал восемнадцатикратным чемпионом мира.

Женщины (10 марта)

Некоторые факты 
Победив в составе сборной Германии, Магдалена Нойнер установила новый рекорд (12) по количеству золотых медалей чемпионатов мира, завоеванных одной спортсменкой.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Чемпионата мира — 2012

Чемпионаты мира по биатлону
2012 год в биатлоне
Международные спортивные соревнования в Рупольдинге